Яблонскис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Яблонскис, Йонас (1860—1930) — литовский языковед, текстолог, переводчик; «отец» литовского литературного языка.
 Яблонскис, Константинас (1892—1960) — советский и литовский историк; сын Йонаса Яблонскиса.